Dit is een lijst met afleveringen van de Amerikaanse televisieserie Star Trek: Voyager. De serie telt zeven seizoenen. Een overzicht van alle afleveringen is hieronder te vinden.

Seizoen 1

Seizoen 2

Seizoen 3

Seizoen 4

Seizoen 5

Seizoen 6

Seizoen 7

Externe link 
 Een overzicht met samenvatting van alle afleveringen 

 
Star Trek: Voyager, Lijst van afleveringen van